Plaats in Indonesië
 Kepek (Sapto Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Kepek (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta